Ali (voornaam), een naam

Verschillende personen:
 Ali Jones, een Amerikaans rapper
 Ali Baba en de veertig rovers, Alibaba, een sprookjesfiguur
 Ali B, een Marokkaans-Nederlands rapper
 Ayaan Hirsi Ali, voormalig lid van het Nederlands parlement
 Ali ibn Aboe Talib, beter bekend als kalief Ali
 Muhammad Ali, bokser
 Kalief Ali van Almohaden, een kalief van de Almohaden-dynastie in Marokko
 Ali (zangeres), een Zuid-Koreaans zangeres
 Ali, in Snorri Sturluson's Skaldskaparmal
 Ali van Ghazni, sultan van de Ghaznaviden (1048-1049)

En verder naar:
 Alì, Italiaanse plaats
 Ali (dialect), een dialect van het Yakabul
 Ali (film), een film over Muhammad Ali

Zie ook 
 Áli